Пашка — один из неформальных вариантов мужского личного имени Павел.

 Фамилия 
 Пашка, Мирела (род. 1975) — румынская гимнастка.
 Пашка, Павол (1953—2018) — словацкий государственный и политический деятель. См. также